Маре — остров:

 Маре (Mare) — остров в группе Молуккских островов в Индонезии.
 Маре́ (Maré) — остров в группе Луайоте в Новой Каледонии.
 Маре (en) — остров в Румынии